

Toponymie 

 Orly est une commune française située dans le département du Val-de-Marne (région Île-de-France).
 Orly  est, par métonymie,  l'aéroport situé dans cette commune.
 Orly-sur-Morin est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne (région Île-de-France).

Prénom 
Orly est un prénom féminin israélien notamment porté par :
 Orly Castel-Bloom (1960-), écrivaine israélienne ;
 Orly Chap (-), chanteuse française ;
 Orly Goldwasser (1951-), égyptologue israélienne ;
 Orly Levy (1973-), femme politique israélienne ;
 Orly Weinerman (1971-), actrice israélienne.

Pseudonyme 
 Victor Orly, pseudonyme de Guennadi Grebniov (1962-), artiste peintre ukrainien vivant en France.
 Galerie Capitale & Victor Orly, galerie d'art à Marseille.

Divers 
 O RLY? (abréviation de «  » en anglais) est une expression utilisée dans l'argot Internet pour demander une confirmation de manière ironique et sarcastique.
 La canonnière Orly est une canonnière française qui était chargée au début du  de missions de surveillance sur les fleuves chinois.

Culture 

  est un film français d'Angela Schanelec sorti en 2010.
 Orly est une chanson de Jacques Brel, qui a pour décor cet aéroport.